Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. (MRML) — один из крупнейших издательских домов в Индии. Основан Манохаром Лалом Джайном в 1952 году. Штаб-квартира издательства находится в Нью-Дели. Munshiram Manoharlal специализируется на публикации книг по общественным и гуманитарным наукам. За свою историю, издательство опубликовало более 3000 научных трудов по таким темам, как индийское искусство, архитектура, археология, история, культура, политика, нумизматика, география, туризм, Аюрведа, индийское право, индийские религии и др. MRML публикует научную литературу в сотрудничестве с индийскими государственными научно-исследовательскими учреждениями и научными издательствами в других странах мира.

Известные публикации 
 The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa (12 volumes) / Kisari Mohan Ganguli
 Perspectives in Social and Economic History of Early India / Ram Sharan Sharma
 Urban Decay in India (c.300-1000) / Ram Sharan Sharma
 The Builders of Indian Philosophy Series (8 volumes); R. Balasubramaniam (General Editor)
 Manasara Series (7 volumes) / Prasanna Kumar Acharya
 Ramayana in Regional Language Series (3 volumes); translated into English by Shanti Lal Nagar
 Complete Works of Goswami Tulsidas (6 volumes); translated into English by S. P. Bahadur
 The Astadhyayi of Pāṇini (6 volumes) / Rama Nath Sharma
 History of the Sikhs (5 volumes) / Hari Ram Gupta
 Yogavarttika of Vijnanabhiksu (4 volumes) / T. S. Rukmani
 Calukya Architecture (3 volumes) / Gerard Foekema
 A Source-book of Indian Archaeology (3 volumes); edited by Frank Raymond Allchin and D. K. Chakrabarti
 Concise History of Ancient India (3 volumes) / A. K. Majumdar
 New History of the Marathas (3 volumes) / Govind Sakharam Sardesai
 History of Indian Medicine (3 volumes) / Girindranath Mukhopadhyaya
 The Hindu Philosophy of Conduct: Lectures on the Bhagavadgita (3 volumes) / M. Rangacharya
 The Vedantasutras with the Sribhasya of Ramanujacarya; translated into English / M. B. Varadaraja Aiyangar
 A History of Sufism in India (2 volumes) / S. A. A. Rizvi
 The Atharvaveda, The Samaveda, and the Yajurveda / Devi Chand
 An Encyclopaedia of Indian Archaeology (2 volumes) / A. Ghosh
 Sangitaratnakara of Sarngadeva (2 volumes published so far) by R.K. Shringy and Prem Lata Sharma
 Yogasutrabhasyavivarana of Sankara (2 volumes) / T. S. Rukmani
 The Dance of Shiva / Ananda K. Coomaraswamy
 Ancient Indian Massage / Harish Johari
 The Coins of the Indian Sultanates / Stan Goron and J.P. Goenka
 The Coins of the Sikhs / Hans Herrli
 Numismatic Art of India, 2 vols. / B.N. Mukherjee
 Archaeology in India: Individuals, Ideas and Institutions, edited by Gautam Sengupta and Kaushik Gangopadhyay
 The Buddha Image: Its Origin and Development / Y. Krishan
 Enlightening the Listener / Prabha Atre

Ссылки 
 Официальный сайт

Индология
Издательства, основанные в 1952 году
Издательства Индии